Чарли Пасаре́лл (; р. 12 февраля 1944, Сантурсе, Пуэрто-Рико) — американский теннисист и спортивный функционер.
 Обладатель Кубка Дэвиса (1968) в составе сборной США
 Четырёхкратный финалист турниров Большого шлема в мужском парном разряде
 Сооснователь Ассоциации теннисистов-профессионалов и Национальной юниорской теннисной лиги США
 Член Международного зала теннисной славы с 2013 года

Спортивная карьера 
Чарли Пасарелл-младший, или Чарлито, начал играть в теннис у себя на родине, в Пуэрто-Рико. Его отец, Большой Чарли Пасарелл, сам был сильным теннисистом и участвовал в чемпионатах США. Первым тренером Чарлито стал финалист чемпионата США 1939 года Уэлби ван Хорн. В 12 лет Чарлито уже встретился на корте с одним из своих главных будущих соперников и партнёров: в четвертьфинале юниорского турнира Orange Bowl на его пути стал чернокожий американец Артур Эш. Этот матч Пасарелл выиграл, а в будущем ненадолго стал первой ракеткой США, но в дальнейшем Эш затмил его на корте.

Любительская карьера Чарли Пасарелла продолжалась до начала 1968 года. За это время он выиграл больше десятка турниров в одиночном разряде, в том числе дважды (в 1966 и 1967 годах) — чемпионат США в помещениях. В 1965 году он стал финалистом чемпионата США в парном разряде, а в 1966 году, во время учёбы в Калифорнийском университете, — чемпионом Северной Америки среди студентов в одиночном и парном разрядах. По итогам 1967 года он был назван первой ракеткой США (в этой иерархии, составляемой Ассоциацией тенниса США, не учитывались теннисисты-профессионалы). В 1968 году он был членом сборной команды США, в итоге завоевавшей Кубок Дэвиса, хотя в финальном матче и не играл: к этому моменту он стал профессионалом, а на игры Кубка Дэвиса в это время допускались только любители.

Переход Пасарелла в профессионалы совпал с началом Открытой эры в теннисе, когда на одни и те же турниры стали допускать и любителей и профессионалов. Этот шаг, заложивший основу будущей административной карьеры Пасарелла (см. Вклад в развитие тенниса), в то же время существенно осложнил ему жизнь на корте. Если Артур Эш удачно вписался в новые рамки, то успехи Пасарелла в одиночном разряде после начала Открытой эры сошли на нет: с 1968 года он выиграл всего два турнира и шесть раз проигрывал в финалах. Ещё одним его достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира 1976 года после побед над Виджаем Амритраджем, Адриано Панаттой и Филом Дентом, но самый известный его матч в одиночном разряде в этот период был сыгран в первом круге этого же турнира в 1969 году. В этом матче Пасарелл играл против ветерана-профессионала Панчо Гонсалеса, которому уже исполнился тогда 41 год. Марафонский матч растянулся на два дня, чистое игровое время составило больше пяти часов, и Пасарелл, выиграв первые два сета со счётом 24-22, 6-1 и не реализовав семь матч-болов, проиграл три следующих сета 14-16, 3-6, 9-11. По продолжительности этот матч оставался рекордным для Уимблдона на протяжении более чем 40 лет, пока новый рекорд не был установлен в игре 2010 года между Джоном Изнером и Николя Маю.

В парном разряде, однако, Пасарелл продолжал выступать достаточно успешно, побывав в финалах трёх турниров Большого шлема (в том числе один раз вместе с Эшем), а всего за десять лет сыграв в 23 финалах и выиграв пять из них. В 1974 году он, вернувшись в состав сборной США в Кубке Дэвиса, принёс ей в паре с Эриком ван Дилленом единственное очко в сенсационно проигранном матче против команды Колумбии. Два последних финала в парном разряде (один из них — на январском Открытом чемпионате Австралии) Пасарелл провёл в 1977 году, но продолжал регулярные выступления до осени 1979 года, ещё раз вернувшись на корт в 36 лет, на Открытом чемпионате США 1980 года, где с ещё одним партнёром-соперником Кларком Гребнером дошёл до третьего круга.

Участие в финалах турниров Большого шлема в мужском парном разряде (4) 
 Поражения (4)

Участие в финалах турниров с начала Открытой эры (31)

Одиночный разряд (8)

Парный разряд (23)

Вклад в развитие тенниса 
Вскоре после перехода в профессионалы Чарли Пасарелл начал уделять внимание не только собственным выступлениям на корте, но и развитию тенниса в целом. Уже в 1969 году Чарли, Артур Эш и Шеридан Снайдер основали Национальную юниорскую теннисную лигу США. Задачей новой организации было привлечение детей из проблемных семей и районов к спорту, предоставление им возможности продолжать учёбу в школе и отвлечение их от уличной криминальной активности. Национальная юниорская лига остаётся до настоящего времени самой массовой теннисной организацией в США, насчитывая более 950 филиалов по всей стране.

В 1971 году Пасарелл, подписавший к этому времени контракт с профессиональным туром World Championship Tennis (WCT), стал одним из основателей Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), задачей которой было выражение интересов игроков в формировании правил и календаря турниров в первые годы Открытой эры. С 1971 по 1982 год Пасарелл оставался членом совета директоров новой ассоциации, в 1980 году заняв пост её вице-президента. С 1985 года он представлял интересы игроков в Международном совете по мужскому профессиональному теннису.

В 1981 году Пасарелл, постоянно проживающий в Калифорнии (его жена, Шайрин, — местная уроженка), был включён в административный штат профессионального турнира в Ла-Квинте, а на следующий год занял пост его генерального директора. Он продолжал занимать руководящие посты на этом соревновании на протяжении трёх десятилетий. За это время турнир, испытывавший серьёзные финансовые трудности и находившийся на грани закрытия, переехал в Индиан-Уэллс и превратился в одно из центральных событий теннисного календаря. Его посещаемость выросла с 30 до более чем 370 тысяч зрителей — пятый показатель среди всех теннисных соревнований после четырёх Турниров Большого шлема, и в настоящее время это крупнейший совместный турнир АТР и Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2012 году Пасарелл расстался с турниром в Индиан-Уэллс, чтобы посвятить себя развитию курортного объекта в Пуэрто-Рико.

Чарли Пасарелл также был членом тренерской группы АТР, работавшей в Китае в 1979 году, и вёл с другим бывшим профессионалом, Лито Альваресом, колонку на испанском языке в журнале International Tennis Weekly. Совокупность его заслуг в развитии тенниса принесла ему в 2013 году место в списках Международного зала теннисной славы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Результаты в одиночном разряде   в базе данных Tennis Archives
 Результаты в финалах турниров   в базе данных Worldwide Tennis Database (поиск по фамилии)

Теннисисты США
Обладатели Кубка Дэвиса
Спортивные функционеры США
Члены Международного зала теннисной славы